Бордон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго.  Занимает площадь  км². Население — 141 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 http://www.bordon-teruel.tk
 https://web.archive.org/web/20160527050445/http://www.bordon.unlugar.com/
 Foro de Bordón

Муниципалитеты Теруэля